Fleurus ville de Belgique, siège de plusieurs batailles :
 La bataille de Fleurus de 1622 pendant la Guerre de Trente Ans.
 La bataille de Fleurus de 1690 entre le royaume de France et une coalition dans le cadre de la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
 La bataille de Fleurus de 1794 entre la République française et la coalition Royaume-Uni/Autriche/Hanovre.
 Fleurus était le nom d'une commune du département d'Oran, créée en 1848, aujourd'hui Hassiane Ettoual dans la wilaya d'Oran
 Fleurus est aussi une maison d'édition du groupe Média Participations.
 Fleurus presse est aussi un éditeur de presse enfantine.